

Musica 
 Popular  – singolo dei Nada Surf del 1996, dall'album High/Low
 Popular  – canzone del musical Wicked del 2003
 Popular  – singolo delle The Veronicas del 2008, dall'album Hook Me Up
 Popular  – singolo di Eric Saade del 2011

Televisione 
 Popular  – serie televisiva